Б41 или B41 может означать:
 Б41 — российский 16-разрядный микроконтроллер.
 B41 (ядерная бомба) — американская ядерная бомба

B-41 может означать:
  — самолёт